World Financial Center puede referirse a:

China 
 Chongqing World Financial Center.
 Shanghai World Financial Center.
 Tianjin World Financial Center.

Estados Unidos 
 Brookfield Place (Nueva York), anteriormente complejo World Financial Center.
 200 Liberty Street, antiguamente One World Financial Center.
 225 Liberty Street, anteriormente Two World Financial Center.
 200 Vesey Street, anteriormente Three World Financial Center.
 250 Vesey Street, anteriormente Four World Financial Center.